Кардона ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бажес. Занимает площадь 66,70 км². Население — 5182 человека (на 2010 год).

Над городом царит замок Кардона, сыгравший весьма заметную роль в истории Каталонии. Заложил его в 886 году Вифред Волосатый. В Средние века виконты де Кардона принадлежали к высшей аристократии королевства Арагон и были связаны брачными союзами с правящей династией. Замок постоянно расширялся, пока не превратился в самый крупный в Каталонии.

В XVII веке Кардона стала одним из очагов каталонского сепаратизма. За удачные действия против испанцев во время восстания сегадоров французский военачальник Филипп де Ламот-Уданкур был удостоен титула герцога Кардонского.

Во время Войны за испанское наследство после осады замок был взят и разрушен французами. Тем не менее значительная его часть сохранилась, включая 15-метровый донжон XI века. Орсон Уэллс снимал в Кардонском замке фильм «Фальстаф».

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Барселоны
Муниципалитеты Барселоны